JCF steht als Abkürzung für:
 Jamaica Constabulary Force, jamaikanische Polizei
 JungChemikerForum Jugendorganisation der Gesellschaft Deutscher Chemiker
 Jura-Cement-Fabriken, Schweizer Zementhersteller
 Java Collections Framework, Collection Datenstruktur

Abkürzung